Баньюма́санская Википе́дия () — раздел Википедии на баньюмасанском языке, распространенном в южной части Центральной Явы, который, с точки зрения традиционной лингвистики, не выделяется в качестве самостоятельного языка, а рассматривается как диалект яванского языка.

История 
Заявка на открытие Баньюмасанской Википедии была одобрена 18 ноября 2005 года. В 2006 году существование Баньюмасанской Википедии было отмечено в центральных СМИ Индонезии.

По состоянию на март 2011 года содержала 3400 статей, что было отмечено в индонезийских СМИ. По собственным данным, на август 2011 года она содержит 3631 статью, находится на 143 месте по количеству статей среди всех разделов Википедии и на пятом месте по количеству статей среди Википедий на языках Индонезии. Показатель глубины раздела — 27,9.

С 2009 года раздел не очень активен — последняя правка на главной странице датируется 9 февраля 2009 года. По оценке индонезийских наблюдателей, развитие Баньюмасанской Википедии тормозится из-за отсутствия активистов, способных установить постоянные контакты с фондом Викимедиа и, в частности, обеспечить получение финансовой поддержки.

Тем не менее, пример Баньюмасанской Википедии послужил стимулом для создания разделов Википедии на других местных языках Индонезии, в частности — ачехской Википедии.

Баньюмасанская Википедия имеет обычную и мобильную версии.

Примечания

Ссылки 
 Баньюмасанская Википедия
 Заявка на открытие Баньюмасанской Википедии
 Amir Sodikin. «Revo, Perintis Wikipedia Indonesia»// KOMPAS, 26 Desember 2006.

Австронезийские Википедии
Сайты, появившиеся в 2005 году